El Centro Universitario Continental es una institución de educación superior con estudios incorporados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Oferta educativa 
Cuenta con 5 licenciaturas:

 Administración
 Tiene una duración de 9 semestres. 
 Contaduría
 Tiene una duración de 9 semestres. 
 Derecho
 Tiene una duración de 10 semestres.
Gastronomía 
 Tiene una duración de 9 semestres
Arquitectura
 Tiene una duración de 9 semestres
Psicología
 Tiene una duración de 9 semestres

Enlaces externos 
 Centro Universitatio Continental Página oficial
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Página oficial

Universidades de Pachuca
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo